Ljutice je lahko:
 Ljutice, Koceljeva (Srbija)
 Ljutice, Požega (Srbija)